YGQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Geraldton (Ontario) (Canada)